A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámok közül a férfi 200 méteres síkfutást július 17.-én és július 19.-én rendezték Utrechtben.

Selejtező

Döntő

Források 
 

Atlétika a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon